Oktiàbrskoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Sovetski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Pervomàiskoie), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Kabardino-Balkària), localitat de la república de Kabardino-Balkària, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Oktiàbrskoie (Krasnogvardéiskoie), localitat de la república de Crimea, a Rússia